José Carlos Moreira (escritor), português
 José Carlos Moreira (atleta), brasileiro
 José Carlos Moreira Alves

Ver também
 

Desambiguações de antropônimos